Evangelisches Konsistorium steht für
Evangelisches Konsistorium (Berlin)
Evangelisches Konsistorium Köslin
Evangelisches Konsistorium (Magdeburg)
Evangelisches Konsistorium der Provinz Pommern